H4 puede referirse a:

 Hughes H-4 Hercules, un hidroavión de 1947.
 GEN H-4, un mini-helicóptero.
 H4, un tipo de bombilla usada en automoción.
 Histona H4, una proteína componente estructural de los nucleosomas, en el núcleo celular.
 Hidrógeno-4 (H-4), un isótopo del elemento hidrógeno.